Купа Кремъл () е ежегоден тенис турнир с издания за мъже и за жени, провеждан всяка есен в Москва, Русия. Името на купата идва от името на крепостта Кремъл в Москва, символ на държавната власт в Русия.

Турнирът е основан през 1990 г. от швейцарския бизнесмен Сасон Какшури. Това е първият професионален тенис турнир, провеждан в Русия. В първите му издания е имало само надпревара за мъже. Жените започват да взимат участие през 1996 г.

Мачовете за Купа Кремъл се играят до 2006 година на килим, след това на твърда настилка на закрито.

Финали

Сингъл мъже

Сингъл жени 

Между 1989 и 1991 турнирът за жени е от V категория, след това от 1994 се вписва в III, а от 1997 г. става I. От 2009 г. насам турнирът е от Категория „Висши“ на WTA.

Двойки мъже

Двойки жени

Външни препратки 
  Официален сайт 
  Сайт на ATP Тур – мъжки турнир
  Сайт на WTA Тур – женски турнир

 
Турнири по тенис на закрито
Турнири по тенис на килим
Турнири по тенис на твърд корт